Созерцание:
 Созерцание — чувственная ступень познания действительности.
 Нравственное созерцание — этика.
 Умственное созерцание — предполагаемая способность познавать сверхчувственное не только в понятиях, но интуитивно, через непосредственное его восприятие. В буддизме, индуизме и джайнизме — дхьяна.
 Категориальное созерцание (созерцание сущностей) — понятие феноменологии Э. Гуссерля.
 Созерцание — в XVIII веке русское название историко-биографического сочинения, например:
 «Созерцание превосходнейших писателей латинского языка…, сокращенно представленное Оллаем Боррихием» (1783) — перевод Гавриила Данкова сочинения Улуфа Борка (Оллай Боррихий; 1626—1690);
 «Созерцание жизни великого князя Александра Невского» (Туманский Ф. В.; СПб., 1789);
 «Созерцание краткое лет 1790—92» — записки о стрелецком бунте Сильвестра (Медведева) (М., 1894).
 Созерцание — сборник коротких рассказов Франца Кафки и его первое опубликованное произведение.

См. также 
 Интуиция
 Квиетизм (мистико-религиозное направление с погружением в созерцание Бога)
 Созерцание самого себя — медицинский диагноз аутоскопия.